Кристиан Тэнасе (; 18 февраля 1987, Питешти, Румыния) — румынский футболист, полузащитник турецкого клуба «Кардемир Карабюкспор» и сборной Румынии.

Карьера

Клубная 
Воспитанник клуба «Арджеш». Первый матч в чемпионате Румынии за команду из Питешти провёл 3 июня 2004 года (против бухарестского «Рапида»). Выступал за «Арджеш» в течение 6 лет с полугодичным перерывом на вторую половину сезона 2005/06, которую провёл на правах аренды в клубе второй лиги «Дачия» (Миовени). С 2009 года Кристиан Тэнасе — игрок столичного «Стяуа».

В начале 2010 года сообщалось об интересе к румынскому полузащитнику со стороны московского «Динамо». Два года спустя заинтересованность в переходе Тэнасе по некоторым данным проявил казанский «Рубин».

В сборной 
Кристиан Тэнасе дебютировал в национальной сборной 19 ноября 2008 года в товарищеском матче со сборной Грузии.

Уже в третьем для себя матче за сборную — 1 апреля 2009 года Тэнасе забил гол в ворота сборной Австрии. Тот матч был сыгран в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2010, и австрийцы победили в игре со счётом 2:1. Несмотря на это, главный тренер сборной Румынии Виктор Пицуркэ остался доволен игрой Кристиана, сказав после матча, что хотел бы иметь возможность вызвать в сборную много таких игроков, как Тэнасе.

Статистика

Клубная

В чемпионате

В еврокубках

В сборной

Достижения 
 Стяуа
 Чемпион Румынии (3): 2012/13, 2013/14, 2014/15
 Обладатель кубка Румынии (2): 2010/11, 2014/15
 Обладатель Суперкубка Румынии: 2013.
 Румынии Кубок Лиги: 2014/15

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на Romaniansoccer.ro
 
 
 Профиль на Footballdatabase.eu

Футболисты Румынии
Игроки сборной Румынии по футболу
Игроки ФК «Арджеш»
Игроки ФК «Дачия» Миовени
Игроки ФК «Стяуа»
Игроки ФК «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер»
Игроки ФК «Сивасспор»